La Frontera kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Frontera, Chiapas, Oxchuc, 
 La Frontera, Michoacán de Ocampo, Irimbo, 
 La Frontera, Jalisco, Tapalpa,

Spanien 

 Frontera (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 La Frontera (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 La Frontera (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar